Ohad ist ein männlicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name „Ohad“ (hebräisch אהד) stammt aus der Bibel und ist hebräisch. Er bedeutet „vereint“. Ohad war gemäß  und  der dritte Sohn des Simeon.

Namensträger 
 Ohad Knoller (* 1976), israelischer Schauspieler
 Ohad Naharin (* 1952), israelischer Tänzer und Choreograph
 Ohad Talmor (* 1970), israelischer Jazzsaxophonist, Komponist und Arrangeur

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Biblischer Personenname